Numsen ist der Name von

 Numsen (Adelsgeschlecht), dänisches Schwert- und Briefadelsgeschlecht
 Mathias Numsen (1646–1731), dänischer Generalmajor und Geheimrat
 Michael von Numsen (1686–1757), dänischer Generalfeldmarschall
 Numme Numsen (* 1906; vermisst ab 1945), deutscher Lehrer und Schriftsteller
 Christian Wilhelm von Numsen (1687–1756), dänischer Generalleutnant und Kammerherr
 Frederik von Numsen (1737–1802), dänischer Geheimrat
 Christian Frederik von Numsen (1741–1811), dänischer Oberhofmarschall, Diplomat, Generalleutnant und Geheimrat